Charles Javelle (1867-1947), architecte français.
 Pierre Javelle (1900-1970), général de brigade français.
 Stéphane Javelle (1864 – 1917),  astronome français.